Гаджи-Кара () — советская приключенческая комедия 1929 года производства киностудии Азгоскино, являющиеся экранизацией одноимённой пьесы Мирзы Фатали Ахундова.

Синопсис 
В фильме рассказывается о жизни крестьян. 3 октября 1927 года на киностудии Азгоскино впервые был зачитан сценарий. Режиссёр Аббас Мирза Шарифзаде начал подготовку к съёмкам в 1927 году. Данный фильм первый в карьере Джафара Джаббарлы в качестве кинодраматурга, первые работы в кино актёров Азизы Мамедовой и Али Курбанова. Фильм вышел на экраны 9 марта 1929 года, в производстве фильм назывался Сона.

Создатели фильма

В ролях 
 Мирза Алиев — Гаджи-Гара
 Мустафа Марданов — Карамалы
 К. Вязнова — Сона
 Агасадых Джерабейли — Аскер — бек
 М. А. Гайюбов — Гейдар
 Сидхи Рухулла — Алияр — бек
 Марзия Давудова — Туказ
 Ю. Гаджигасымов — Сафаралы
 Гаджиага Шахбазов — Байрамалы — бек, отец Соны
 Азиза Мамедова — Гюльсум, мать Соны
 Рустам Казымов
 Н. Гасанов
 А. Мирзаев
 Али Курбанов — ашуг
 Ашраф Юсифзаде

Административная группа 
 оригинальный текст: Мирза Фатали Ахундов
 автор сценария: Джафар Джаббарлы
 режиссёр-постановщик и монтажёр: Аббас Мирза Шарифзаде
 оператор-постановщик: Иван Тартаковский
 художник-постановщик: Александр Гончарский
 композитор: Д. Джабари
 художественный руководитель: Всеволод Пудовкин
 помощник режиссёра: Агарза Кулиев

Библиография 
 Əfəndizadə, Ç. «Sona» («Hacı Qara» filmi) //Kommunist.- 1929.- 25 mart
 Veho. «Sona» və «Hacı Qara» //Yeni yol.- 1929.- 26 mart
 H. Abbasov. Xatirələr. Azərbaycan SSR EA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun elmi arxivi, inv. № 643 (a).
 İbrahim, X; Tahir, Ə. «Hacı Qara» //Kommunist.- 1930.- 18 mart.
 Şəmsəddin Abbasov. «Sovet Azərbaycanının kinosu» //Kommunist.- 1958.- 29 avqust.
 Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası. Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. Nazim Sadıxov. Azərbaycan bədii kinosu (1920-1935-ci illər). Bakı: Elm, 1970.
 Азербайджанской ССР кинематография. Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — стр. 12.
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — стр. 17.
 Aydın Kazımzadə. Azərbaycan kinosu. Filmlərin izahlı kataloqu: 1898—2002. 2 cilddə. 1-ci cild. Bakı: Nağıl evi, 2003.
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 20.
 Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan. Ramiz Məmmədov. Kino. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- səh. 812.

Примечания

Ссылки 
 Краткая информация .

Фильмы СССР 1929 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Немые фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Приключенческие фильмы СССР
Экранизации произведений Мирзы Фатали Ахундова